Eichwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Eichwalde, Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, Deutschland
 Eichwalde, Kreis Großes Werder, (Danzig-)Westpreußen, seit 1945: Dębina (Nowy Staw) im Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Eichwalde, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Dębień (Rybno) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen